Сијудад Реал може бити:

 Сијудад Реал (град)
 Сијудад Реал (провинција)
 Сијудад Реал (рукометни клуб)